Beretta M1931 – włoski pistolet samopowtarzalny
 Suomi M1931 – fiński pistolet maszynowy